

Geografia 
 Francia
 La Poterie-au-Perche – comune nella regione della Normandia
 La Poterie-Cap-d'Antifer – comune nella regione della Normandia
 La Poterie-Mathieu – comune nella regione della Normandia